Gminy w USA:
 Stoney Creek (ang. Stoney Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Stoney Creek (ang. Stoney Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Randolph
 Stoney Creek (ang. Stoney Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caswell
 Stoney Creek (ang. Stoney Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne